Сапорта, Гастон Маркус де (1823—1895) — французский палеоботаник, член Французской АН.
 Сапорта, Карин (род. 1950) — французская танцовщица и хореограф, представительница нового французского танца.
 Сапорта, Раймундо (1926—1997) — испанский спортивный функционер, член Зала славы ФИБА.